Goethestadt steht für:

 Bad Lauchstädt
 Frankfurt am Main
 Ilmenau
 Weimar
 Wetzlar

sowie speziell für
 GoetheStadtMuseum Ilmenau